La  était une unité de l'armée rouge durant la Grande Guerre patriotique.

Historique opérationnel 

L'armée est créée en  de le district militaire de Sibérie. En  l'armée arrive sur le Front de Volkhov. De janvier à  elle combat durant le Siège de Leningrad principalement à la Bataille de Liouban. De 1942 à 1944 l'armée reste à protéger Volkhov. En  elle participe à l'Offensive Leningrad–Novgorod. En  elle rejoint le Front de Carélie et participe à l'Offensive Vyborg–Petrozavodsk.

Liste des commandants 

 ( – ) : Major Général Ivan Galanin
 ( – ) : Major Général  Ivan Korovnikov

Notes et références 

Armée (unité)

Armée soviétique de la Seconde Guerre mondiale
Unité militaire soviétique